Lorenzo Suber – calciatore italiano
 Pietro Suber – giornalista italiano
 Tora Suber – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense